La Treća hrvatska nogometna liga 2014-15, conosciuta anche come 3.HNL 2014-15, è la 24ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato.

Il campionato è passato da 5 a 3 gironi. Da quest'anno sono presenti le seconde squadre di , Hajduk Spalato, Rijeka e Istra 1961. Nella divisione inferiore, la 4.HNL, vi è anche la seconda dello Slaven Belupo.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 3 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Squadre partecipanti

Girone Ovest

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2014-15
Druga Liga 2014-15
Hrvatski nogometni kup 2014-2015

Collegamenti esterni 

2014
Calcio nel 2014
Calcio nel 2015